Ogilvie est un nom d'origine écossaise se rapportant à la baronnie d'Ogilvie (issu du Clan Ogilvy).

Patronymes 
 Flynn Ogilvie (né en 1993), joueur australien de hockey sur gazon ;
 George Ogilvie (1931-2020), un réalisateur australien ;
 James Ogilvie-Grant,  comte de Seafield (1876-1915), comte et chef de clan écossais ;
 Joe Ogilvie (né en 1974), golfeur américain ;
 Saint John Ogilvie (1579-1615), un jésuite écossais, mort pour la foi en 1615 et canonisé en 1976 ;
 Richard Ogilvie (1923-1988), homme politique américain et ancien gouverneur de l'Illinois ;
 Sophie Ogilvie (née en 1999), déiste britannique ;
  dont 
 William Ogilvie (1846-1912), arpenteur, explorateur et commissaire du territoire du Yukon ;
 William Robert Ogilvie-Grant (1863-1924), ornithologue britannique.

Toponymes 
 Monts Ogilvie, une chaine de montagne du Yukon, nommées d'après William Ogilvie ;
 Ogilvie, une communauté dans la province canadienne de Nouvelle-Écosse située dans le comte de Kings ;
 Ogilvie, un village du Minnesota, dans le comté de Kanabec ;
 Ogilvie Transportation Center, un terminal de chemin de fer à Chicago dans l'Illinois.

Autres
 Syndrome d'Ogilvie, une maladie du colon.

Voir aussi
 

Homonymie de patronyme
Patronyme écossais